Andalucia Tennis Experience 2010 — 2-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в испанском городе Марбелья, и являющегося частью Тура WTA в рамках международной серии.

В 2010 году турнир прошёл с 5 по 11 апреля.

Победитель прошлого года — Елена Янкович — не приезжала защищать свой титул.

1-й сеянной в одиночном турнире была  Виктория Азаренко (тогдашняя 7-я ракетка мира).

Турнир открывает европейскую серию грунтовых турниров, завершающуюся в конце мая турниром в Париже.

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Сразу две теннисистки дебютировали в основе одиночного турнира ITF и, сходу, дошли до четвертьфинала: Симона Халеп обыгрывает 70-ю и 36-ю ракеток мира, а Беатрис Гарсия 87-ю и 10-ю. 
 Ким Клейстерс впервые с апреля 2007 года проводит матч на грунте
 Беатрис Гарсия ( #258 в мире ) имеет один из самых низких рейтингов среди теннисисток, когда-либо обыгрывавших Ким Клейстерс в официальных соревнованиях ITF / WTA. Последней теннисисткой с таким же ( или ещё ниже ) рейтингом, кто сумел обыграть бельгийку была её соотечественница Жюстин Энен ( тогда №294 ), сделавшая это на турнире в израильском Рамат-ха-Шароне в 1998 году.
 Карла Суарес Наварро участвует в обоих одиночных финалах марбельского турнира. 
 Как и год назад Карла обыгрывает ту теннисистку, в матче с которой заканчивает своё выступление первая сеянная в турнире ( год назад это была Клара Закопалова обыгравшая Серену Уильямс ).
 В финале испанке вновь будет противостоять вторая сеянная турнира ( год назад это была Елена Янкович ).
 И снова вторая сеянная берёт титул, выиграв 1-й и 3-й сеты.
 Пеннетта выигрывает свой 9-й одиночный титул WTA.
 Суарес проигрывает свой второй финал ( из двух ) в WTA.

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль на сайте WTA

См. также 
 Andalucia Tennis Experience

 WTA Тур 2010
 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

 

Испания
Теннис
Апрель 2010 года
2010